Тиновка:

Беларусь 
 Тиновка — деревня в Глубокском районе Витебской области
 Тиновка — деревня в Полоцком районе Витебской области

Россия 
Тиновка — деревня в Смоленской области
Тиновка — река в Кемеровской области
Тиновка — река в Костромской области